PRG est un sigle, qui peut signifier :
 Parti radical de gauche, parti politique français actif de 1972 à 2018 (sous plusieurs dénominations) puis recréé l'année suivante ;
 potentiel de réchauffement global (d'un gaz à effet de serre) ;
 Paris Rive Gauche, un quartier de Paris situé dans le  arrondissement ;
 pityriasis rosé de Gibert, une maladie dermatologique ;
 poste d'aiguillage tout relais à câblage géographique, un type de poste d'aiguillage (technologie ferroviaire) ;
 les Paris Rollergirls, une association sportive de roller derby à Paris ;
 Post-Redirect-Get, un patron de conception utilisé sur les sites web pour éviter de poster plusieurs fois le même formulaire ;
 , l'abréviation courante de .

PRG est aussi un code, qui peut désigner :
 Prague-Václav-Havel, l'aéroport de Prague, selon la liste des codes AITA.